Benjamin Franklin peut faire référence à :

Personnalités 
Benjamin Franklin est un prénom et un nom de famille notamment porté par :
 Benjamin Franklin (1706-1790), écrivain, diplomate et physicien américain ;
Benjamin Franklin est un double prénom notamment porté par :
  :
 Benjamin Franklin Butler (1795-1858), juriste américain qui fut procureur général des États-Unis de 1833 à 1838 ;
 Benjamin Franklin Butler (1818-1893), juriste, homme d'affaires et homme politique américain ;
 Benjamin Franklin Cheatham (1820-1886), planteur, chercheur d'or et militaire américain ;
 Benjamin Franklin Kelley (1807-1891), militaire américain ;
 Benjamin Franklin Smith (1865-1944), marchand et un homme politique canadien ;
 Benjamin Franklin Tilley (1848-1907), militaire et gouverneur américain ;

Personnage de fiction 
 Benjamin Miles Franklin, personnage de fiction du feuilleton télévisé Prison Break joué par Rockmond Dunbar.

Télévision 
 , mini-série américaine réalisée par Glenn Jordan en 1974 ;
 , téléfilm documentaire américain réalisé par Ellen Hovde et Muffie Meyer en 2002 ;
 Ben Franklin, quinzième épisode de la saison 3 de The Office diffusé en 2007.

Odonymie 
 Rue Benjamin-Franklin, voie du  de Paris, en France.
 Rue Benjamin-Franklin, voie de la commune de Versailles, en France.
 Quai Benjamin Franklin, quai du port de Saint-Goustan dans la ville française d'Auray, dans le département du Morbihan.
 Benjamin Franklin Parkway, avenue de Philadelphie en Pennsylvanie aux États-Unis.

Divers 
 , sous-marin nucléaire lanceur d'engins américain ;
 CMA CGM Benjamin Franklin, porte-conteneurs français de la CMA CGM ;
 Benjamin Franklin, statue de marbre de Carrare réalisée par  située à Washington, D.C..

Voir aussi 
 Franklin Benjamin Sanborn (1831-1917), antiesclavagiste américain ;